Нина Андреевна Авдошина-Володарская (род. 5 апреля 1937, Сталиногорск, Тульская область) — советская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка РСФСР.

Биография 
Нина Андреевна Авдошина (в замужестве Володарская) родилась 5 апреля 1937 года в Сталиногорске Тульской области (сейчас Новомосковск).

В 1959 году окончила отделение актёров музыкального театра Московского государственного института театрального искусства имени Луначарского (сейчас ГИТИС).

В 1959—1962 годах была солисткой Новосибирского театра оперы и балета.

В 1962—1964 годах выступала в Воронежском государственном музыкальном театре.

В 1964—1967 годах выступала в Ленинграде в Ленинградском театре музыкальной комедии и Ленинградском Малом театре оперы и балета.

В 1967 году переехала в Москву по приглашению главного режиссёра Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Льва Михайлова. В 1967—1988 годах — певица театра. Гастролировала за рубежом. Последний раз вышла на сцену в мае 1986 года в опере «Пиковая дама».

После ухода из театра в мае 1988 года уехала с мужем в США.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (11 февраля 1974).
 Народная артистка РСФСР (29 мая 1984).

Работы в театре 
  — «Сто чертей и одна девушка» Т. Н. Хренникова — Степанида
  — «На рассвете» О. Сандлера — Жанна Лябурб
  — «Полярная звезда» В. Баснера — Инка
  — «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича — Катерина Измайлова
  — «Богема» Дж. Пуччини — Мими
  — «Ураган» В. Гроховского, постановка М. Дотлибова — Евгения Березина
  — «Битва при Леньяно» Д. Верди, постановка И. Шароева — Лида
 «Тоска» Дж. Пуччини — Тоска
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Лиза
 «Виринея» С. Слонимского — Виринея
 «Русалка» А. Даргомыжского — Наташа
 «Князь Игорь» А. Бородина — Ярославна
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Недда
 «Порги и Бесс» Дж. Гершвина — Бесс
 «В бурю» Т. Хренникова — Наталья
 «Алеко» С. Рахманинова — Земфира
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Прилепа
 «Донья Жуанита» Ф. Зуппе — Кармела
 «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — ''Виолетта

Примечания

Литература 
 Авдошина Н. А. Нет задачи выше // Театр. жизнь. — 1976. — № 10. — С. 20 — 21, ил. на 3-й с. обл. (Солистка Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко о своём творческом пути. На с. 20 о работе в Новосибирске в 1959—1962 гг.
 Авдошина-Володарская Нина Андреевна // Музыкальная энциклопедия. — М., 1982. — Т. 6. — Стб. 649—950.
 Лев Михайлов. «Семь глав о театре». — М., 1985. — С.49.
 Александр Титель. Театральная жизнь. — М., 1999. № 5. — С.9-10.

Ссылки 
 
 

Выпускники факультета музыкального театра ГИТИСа
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета
Персоналии:Воронежский театр оперы и балета
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Персоналии:Михайловский театр
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко